Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 226e régiment d'artillerie
226e régiment d'infanterie 
 
 

Homonymie d'unités militaires